ptaki – gromada stałocieplnych kręgowców o ciele pokrytym piórami
 Ptaki – komedia Arystofanesa
 Ptaki – opowiadnie Daphne du Maurier
 Ptaki – powieść Tarjeia Vesaasa
 Ptaki – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka
 Ptaki – opowiadanie Brunona Schulza
 Ptaki – polska grupa wokalno-instrumentalna, działająca w latach 1971-1979
 Miejscowości w Polsce: 
 Ptaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Ptaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Ptaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Ptaki (gromada) – dawna gromada z siedzibą we wsi Ptaki

Zobacz też 
 Ptak (ujednoznacznienie)